Petraro ima više značenja:
 Petraro, Avellino
 Petraro, Cosenza
 Petraro, Messina